Desterrensi – abitanti di Desterro de Entre Rios
Desterrensi – abitanti di Desterro